Phonon est le nom du framework multimédia de KDE4, la dernière version de l'environnement de bureau libre KDE. Il remplace la bibliothèque aRts.

Phonon a été créé afin de permettre à KDE d'être indépendant de tout framework multimédia, comme GStreamer ou xine, et pour fournir une API simple et stable pour la durée de vie de KDE4. Il permet de résoudre les problèmes vis-à-vis des frameworks non maintenus et des API instables.

Phonon n'est pas spécifique aux systèmes de type Unix, et des modules de sortie peuvent lui être ajoutés pour offrir les mêmes fonctionnalités sur d'autres plates-formes comme Microsoft Windows.

Phonon n'est pas prévu pour proposer la totalité des fonctionnalités multimédia possibles, mais offre une manière simple pour effectuer l'ensemble des opérations les plus courantes des lecteurs multimédia.

Par exemple, un fichier peut être joué en seulement 3 lignes de code C++,
alors qu'aRts en nécessitait 30 :
MediaObject *media = new MediaObject(this);
media->setCurrentSource("/home/username/music/filename.ogg");
media->play();

Fonctionnalités 

 Phonon peut s'interfacer avec différents modules de sortie que les développeurs nomment moteurs. Chaque moteur laisse Phonon contrôler les opérations de base comme « jouer » ou "pause". Phonon dispose également d'un ensemble d'opérations de plus haut niveau, permettant par exemple de définir comment enchaîner les médias (fondu, etc.).
 Moteurs disponibles pour les systèmes type Unix : xine, Gstreamer, VLC et MPlayer ;
 Moteurs disponibles pour Windows : DirectX, VLC et MPlayer ;
 Moteurs disponibles sous Mac OS X : Quicktime ;

 Phonon est capable d'interchanger les frameworks multimédia à la volée.

 En utilisant Solid, Phonon permet un meilleur contrôle sur le matériel multimédia, comme les dispositifs d'enceintes ou d'acquisition sonore. Par exemple, il est possible d'écouter uniquement une conversation téléphonique VoIP au moyen d'un casque, pendant que de la musique est jouée sur les enceintes de l'ordinateur.

Qt Software 

Qt Software utilise Phonon depuis Qt 4.4 pour fournir des fonctionnalités multimédia multiplateformes, et a pris en charge le développement et la maintenance des moteurs GStreamer, Quicktime et DirectX.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 GStreamer
 Pile audio Linux

Liens externes 
  Site officiel

Logiciel sous licence libre
Framework de programmation
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows
Logiciel audio
KDE